

Astronomia 
12032 Ivory – asteroide della fascia principale

Cinema 
Ivory – film del 2009 diretto da Andrew W. Chan

Geografia 
Ivory – comune del Giura (Francia)

Musica 
Ivory – album di Teena Marie del 1990
 Ivory – singolo dei Dragon Ash del 2006
Ivory – singolo di Congorock del 2011
Ivory – album di Omar Apollo del 2022
Ivory – album di Gin Wigmore del 2018

Persone 
Ivory – wrestler statunitense
James Ivory (1765-1842) – matematico scozzese
James Ivory (n. 1928) – regista statunitense
Titus Ivory (n. 1977) – cestista statunitense